Podgora je lahko naselje v več državah:


Slovenija 

 Podgora, Občina Straža
 Podgora, Občina Šmartno ob Paki
 Podgora, Občina Ravne na Koroškem
 Podgora, Občina Gorenja vas-Poljane
 Podgora, Občina Dobrepolje
 Podgora, nekdanje naselje v Šentvidu pri Ljubljani, zdaj del Ljubljane
 Podgora (Podgorje?), mestni predel v Celju
 Podgora pri Dolskem, Občina Dol pri Ljubljani
 Podgora pri Ložu, Občina Loška Dolina
 Podgora pri Zlatem Polju, Občina Lukovica
 Dolenja Podgora, Občina Črnomelj
 Gorenja Podgora, Občina Črnomelj

Avstrija 

 Podgora - Unterbergen (več krajevnih imen na avstrijskem Koroškem, zlasti pri Velikovcu)

Italija 
Podgora (Piedimonte del Calvario), naselje pod Kalvarijo na desnem bregu Soče pri Gorici
Podgora (Podgora), naselje v Občini Stregna v Italiji

Bosna in Hercegovina 

 Podgora, Občina Kakanj

Črna gora 

 Podgora

Hrvaška 

 Podgora, Občina Blato
 Podgora, Občina Kumrovec
 Podgora, ribiško in turistično naselje, manjše pristanišče, središče Občine Podgora v Dalmaciji
 Podgora Krapinska, Mesto Krapina
 Podgora Turkovska, Mesto Delnice

Glej tudi 

Podgorica (razločitev)

 Gora (razločitev)